Giuni Russo – cantante italiana
 Giuni Russo (Rhino Collection) – album raccolta di Giuni Russo del 2011
 Giuni Russo. Da un'estate al mare al Carmelo – biografia di Bianca Pitzorno e Maria Antonietta Sisini